

Informatica
Document, oggetto dell'XML DOM

Musica
Document, album del 1987 gruppo musicale R.E.M.